

Geografia 
 Australia 
 Raleigh – località del Nuovo Galles del Sud 
 Stati Uniti d'America
 Raleigh – capitale della Carolina del Nord
 Raleigh – località del Dakota del Nord
 Raleigh – CDP della Florida
 Raleigh – villaggio dell'Illinois 
 Raleigh – città del Mississippi

Altro 
 Raleigh – fabbrica di biciclette 
 Walter Raleigh – navigatore ed esploratore britannico
 Raleigh – tipo di carattere

Pagine correlate 
 HMS Raleigh
 USS Raleigh